Hit the Lights signifie Eteindre les lumières ou Eteins les lumières et peut désigner :

Musique

Album 

 , compilation de Jay Sean sorti le  ;
 , compilation de Jay Sean sorti le  ;
 Hit the Lights, premier album EP du groupe Selena Gomez and the Scene.

Chanson 

 , chanson de Metallica présente sur l'album Kill 'Em All sorti le  ;
 , chanson de Jay Sean sortie le  ;
 , chanson de Selena Gomez and the Scene présente sur l'album  sorti le .

Groupe 

 , groupe de pop-punk américain.